Cottafavi ist der Familienname folgender Personen:
 Beppe Cottafavi (* 1955), italienischer Verleger
 Max Cottafavi (* 1964), italienischer Gitarrist
 Vittorio Cottafavi (1914–1998), italienischer Regisseur und Drehbuchautor